Geografie:
San Sebastián (Cauca), een gemeente in het Colombiaanse departement Cauca
San Sebastián de Buenavista, een gemeente in het Colombiaanse departement Magdalena
San Sebastián (San Vicente), een gemeente in het Salvadoraanse departement San Vicente
San Sebastián Salitrillo, een gemeente in het Salvadoraanse departement Santa Ana
San Sebastian (Samar), een gemeente in de Filipijnse provincie Samar
San Sebastián (Retalhuleu), een gemeente in het Guatemalteekse departement Retalhuleu
San Sebastián (Comayagua), een gemeente in het Hondurese departement Comayagua
San Sebastián (Lempira), een gemeente in het Hondurese departement Lempira
San Sebastian (district), een district in de provincie Cusco in Peru
San Sebastian (Cusco), een stad in het district
San Sebastián (Puerto Rico), een gemeente in de vrijstaat Puerto Rico
San Sebastian (Spanje), een stad in de Spaanse autonome regio Baskenland
San Sebastián de la Gomera, een gemeente in de Spaanse provincie Santa Cruz de Tenerife
San Sebastián de los Ballesteros, een gemeente in de Spaanse provincie Córdoba
San Sebastián de los Reyes, een voorstad van Madrid
San Sebastián (Aragua), een gemeente in de Venezolaanse staat Aragua
San Sebastián de los Reyes (Venezuela)

Overige:
San Sebastian (Goudkust), een voormalig fort aan de Goudkust
San Sebastian (muzieknummer), een nummer van de powermetal band Sonata Arctica